Santiago de Cuba bezeichnet:
 Provinz Santiago de Cuba, kubanische Provinz
 Santiago de Cuba, Hauptstadt dieser Provinz
 Santiago de Cuba (Baseballverein), Baseballverein aus dieser Stadt
 Santiago de Cuba, ein Brettspiel von Michael Rieneck